

Medicina
 SAMPLE – acronimo utilizzato dai soccorritori per ricordare alcune informazioni utili dei pazienti

Musica
 Sample – registrazione musicale

Persone
 Alexander King Sample – arcivescovo cattolico statunitense
 Drew Sample – giocatore di football americano statunitense
 James Sample – giocatore di football americano statunitense
 Johnny Sample – giocatore di football americano statunitense
 Joe Sample – pianista e compositore statunitense